Il doppio del torneo di tennis IPP Trophy 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Peter Ballauff e Ugo Pigato che hanno battuto in finale Arnaud Boetsch e Sláva Doseděl 6-4, 6-3.

Teste di serie 

Assente
 Stefano Mezzadri /  Marc Rosset (quarti di finale)

 Arnaud Boetsch /  Sláva Doseděl (finale)
 Peter Ballauff /  Ugo Pigato (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

IPP Trophy 1989